Mogollon bezeichnet:

 Juan Ignacio Flores Mogollon, dem spanischen Gouverneur von Nuevo Mexico in den Jahren 1712–15
und 
 die nach Gouverneur Mogollon benannten Mogollon Mountains im US-Bundesstaat New Mexico
 der ebenfalls nach Gouverneur Mogollon benannte Gebirgszug Mogollon Rim im US-Bundesstaat Arizona
 die nach den Mogollon Mountains benannte prähistorische Mogollon-Kultur
 die in den Mogollon Mountains gelegene Geisterstadt, siehe Mogollon (Stadt)